Anthony Ashley-Cooper (1621–1683) – brytyjski arystokrata i polityk, założyciel partii wigów, 1. hrabia Shaftesbury
 Anthony Ashley-Cooper (1652–1699) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Shaftesbury
 Anthony Ashley-Cooper (1671–1713) – brytyjski arystokrata, filozof i etyk, 3. hrabia Shaftesbury
 Anthony Ashley-Cooper (1711–1771) – brytyjski arystokrata, filantrop i polityk, 4. hrabia Shaftesbury
 Anthony Ashley-Cooper (1761–1811) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. hrabia Shaftesbury
 Anthony Ashley-Cooper (1801–1885) – brytyjski arystokrata, polityk, filantrop, reformator społeczny, 7. hrabia Shaftesbury
 Anthony Henry Ashley-Cooper (1807–1858) – brytyjski parlamentarzysta z Dorchester
 Anthony Ashley-Cooper (1831–1886) – brytyjski arystokrata i polityk, 8. hrabia Shaftesbury
 Anthony Ashley-Cooper (1869–1961) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, 9. hrabia Shaftesbury
 Anthony Ashley-Cooper (1900–1947) – brytyjski arystokrata i wojskowy, Lord Ashley, syn 9. hrabiego
 Anthony Ashley-Cooper (1938–2004) – brytyjski arystokrata i konserwator zabytków, 10. hrabia Shaftesbury, syn Lorda Ashleya
 Anthony Ashley-Cooper (1977–2005) – brytyjski arystokrata, 11. hrabia Shaftesbury